dekanat świętokrzyski w archidiecezji warszawskiej
 dekanat świętokrzyski w diecezji sandomierskiej